Сисулу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сисулу, Линдиве — государственный и политический деятель Южно-Африканской Республики, занимает должность министра по населённым пунктам с 26 мая 2014 года.
 Сисулу, Уолтер (1912—2003) — политический деятель Южно-Африканской Республики, один из лидеров борьбы с режимом апартеида.